Claudio Fernando Graf (Bahía Blanca, 31 de janeiro de 1976) é um ex-futebolista argentino que atuava como atacante. Conquistou junto à LDU Quito os títulos da Copa Sul-Americana de 2009 e da Recopa Sul-Americana de 2009.

Futebolistas da Argentina
Naturais de Bahía Blanca
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo